Фронтинья́н-де-Комме́нж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Барбазан. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31200.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 95 км к юго-западу от Тулузы.

Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 68 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 43 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 31 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 31 активных жителей работали 29 человек (16 мужчин и 13 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 12 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна